Ravoire bezeichnet:

 La Ravoire, eine Gemeinde im französischen Département Savoie
 Kanton La Ravoire, einen Kanton im französischen Département Savoie
 Ravoire VS, eine Siedlung oberhalb von Martigny, Schweiz
 Sendeturm Ravoire, einen Sendeturm bei Martigny, Schweiz
 Ravoire, historische Bezeichnung der Gemeinde Rueyres VD im Kanton Waadt, Schweiz